Уездный город:
 Уездный город — административный центр уезда.
 «Уездный город» — команда Клуба весёлых и находчивых (КВН).

См. также 
 Уездный город N — словосочетание, встречающееся в русской литературе, обозначающее провинциальный, захолустный город.
 «Уездный город N» — альбом группы «Зоопарк».
 Город N